Irina Litvinenko, nom de jeune fille d'Irina Etkova, athlète kazakhe née en 1987 ;
 Irina Litvinenko, compositrice russe, habitant à Genève depuis 1994.

